Katakana (片仮名, カタカナ ili かたかな) je japansko slogovno pismo, jedno od pisama korištenih u suvremenom japanskom jeziku. Preostala pisma su hiragana, kanji te u sve većoj mjeri i prilagođena inačica latinice pod nazivom romaji. Ime katakana znači djelomična kana, dok riječ kana označava znakove izvedene iz prethodno spomenutog znakovnog sustava kanjija (koji je izvorno preuzet iz Kine).

Katakana se u suvremenom japanskom jeziku pretežito koristi za transkripciju stranih riječi. Primjer korištenja katakane kod transkripcije je japanska riječ terebi テレビ (televizija). Katakana se također koristi i za imena država, strana mjesta te osobna imena. Pismo se također koristi i za onomatopeje te tehničke i znanstvene termine kao što je n.pr. Homo sapiens ホモ・サピエンス (homo sapiensu).

Tablica katakane 

Ispod je prikazan sustav znakova katakane s dodanom t.zv. Hepburnovom romanizacijom istih znakova. Rjeđe korišteni znakovi su obojeni u crveno.

Način pisanja 

Pismo
Japanski jezik

sv:Kana (skriftsystem)#Katakana